Gaula steht für:
 Gaula (Santa Cruz), portugiesische Gemeinde auf Madeira
 Gaula (Trøndelag), Fluss in Norwegen
 Gaula (Sogn og Fjordane), Fluss in Norwegen
 Gaula (Indien), Nebenfluss des Ganges-Zuflusses Ramganga, Indien

GAULA steht für:
 GAULA, Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Eliteeinheiten der Policia Nacional und des Militärs in Kolumbien zur Geiselbefreiung

Abkürzung